

Geografia
Stati Uniti d'America
Winter Park – città del Colorado
Winter Park – città della Florida

Altro
Winter Park – canzone di Danny Masters, dall'album Electric Babylon del 1997